

Presentación previa 
Guillermo Durán y Horacio Zeballos eran ellos defensores del título, decidieron defender el título por separados.

Julio Peralta y Horacio Zeballos ganaron el título tras derrotar en la final Aliaksandr Bury y Andrei Vasilevski.

Cabeza de serie

 ' Julio Peralta /  Horacio Zeballos (Campeones)
  Guillermo Durán /  Andrés Molteni (Primera ronda)

<ol start=3>
  Johan Brunström /  Andreas Siljeström ''(Primera ronda)
  James Cerretani /  Philipp Oswald ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Génova 2016